London Lufthavn (London Airport) kan henvise til følgende lufthavne:

Canada 
 London International Airport  - i London, Ontario
 London/Chapeskie Field Airport - i London, Ontario

Storbritannien

England 
 London Heathrow Airport 
 London Gatwick Airport 
 London Stansted Airport 
 London Luton Airport 
 London City Airport 
 London Southend Airport 
 London Oxford Airport 
 London Biggin Hill Airport 
 London Ashford Airport 
 London Heliport

Skotland 
 Eday Airport  - på Eday, Orkneyøerne

Sydafrika 
 East London Airport  - i East London, Eastern Cape